Ге́рберт Лом (), урожд. Герберт Карел Анджело Кухацевич фон Шлюдербахер (); (11 сентября 1917, Прага — 27 сентября 2012, Лондон) — британский актёр чешского происхождения. Работал в кино более 60 лет, поначалу исполняя роли злодеев, позже — людей «свободных профессий». Наиболее известен по роли Шарля Дрейфуса в серии фильмов Блейка Эдвардса «Розовая пантера», доктора Вейзека в «Мёртвой зоне» Дэвида Кроненберга и гангстера Луиса Харви в фильме «Замочить старушку».

Биография 
Герберт Лом родился 11 сентября 1917 года в Праге в семье Ольги (в девичестве — Готтлиб) и Чарльза. Его отец был обедневшим графом. Первым фильмом Герберта стал «Žena pod křížem», после которого он начал исполнять роли второго плана в чешских фильмах.

В 1939 году переехал в Англию, снялся в множестве британских картин 1940-х годов, играя, как правило, отрицательные роли, среди которых было несколько комедийных. Сыграл Наполеона в чёрно-белом фильме «Молодой мистер Питт», несколько лет спустя исполнил ту же роль в цветном фильме Кинга Видора «Война и мир». Собирался переехать в Соединённые Штаты, но ему было отказано в визе из политических соображений. Среди редких главных ролей Лома были близнецы в фильме «Двойное алиби», король Сиама в фильме «Король и я», один из преступников в фильме «Замочить старушку».

В 1953 году, окольным путём через Канаду, Лом наконец добрался до Америки. В 1960-х актёр играл самые разноплановые роли, в таких фильмах как «Спартак», «Эль Сид», «Таинственный остров» и других. Исполнял главные роли в бессчётном количестве малобюджетных фильмов ужасов, среди которых лента студии Hammer Film Productions «Призрак Оперы» и несколько примечательных фильмов немецкого производства — «Печать Дьявола», «Граф Дракула». Их часто путают с фильмами студии Hammer Film Productions, но они не имеют к данной студии никакого отношения. В течение двух лет Лом играл психиатра с Харли-стрит в британском сериале «The Human Jungle».

Самым известным образом Герберта стал многострадальный инспектор Шарль Дрейфус в семи фильмах Блейка Эдвардса: «Выстрел в темноте» (1964), «Возвращение Розовой Пантеры» (1975), «Розовая Пантера наносит новый удар» (1976), «Месть Розовой Пантеры» (1978), «След Розовой Пантеры» (1982), «Проклятие Розовой Пантеры» (1983), «Сын Розовой Пантеры» (1993). Кроме того, он играл в двух экранизациях известного романа Агаты Кристи «Десять негритят»: доктора Армстронга в версии 1975 года и генерала МакАртура в версии 1989 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 KinoExpert
 Британский институт кино

Киноактёры Великобритании